Residenzkapelle steht für:
 Residenzkapelle (Essen)
 Residenzkapelle Aller Heiligen, Halle (Saale)
 Residenzkapelle (München)

Siehe auch:
 Residenzkirche